Lycées portant le nom de Blaise Pascal (1623-1662) :

 Le lycée Blaise-Pascal est le lycée français d’Abidjan, Côte d'Ivoire
 Le lycée Blaise-Pascal de Libreville, établissement scolaire français à l'étranger situé à Libreville, Gabon
 Le lycée Blaise-Pascal (Orsay) situé au cœur de la vallée de Chevreuse, dans la commune d'Orsay (Essonne, Île-de-France)   dépend de l’académie de Versailles.
 Le lycée Blaise-Pascal est un lycée de Charbonnières-les-Bains  (département du Rhône ; région Rhône-Alpes).
 Le lycée Blaise-Pascal est un lycée de Châteauroux.
 Le lycée Blaise-Pascal est un lycée de Clermont-Ferrand.
 Le lycée Blaise-Pascal est un lycée de Colmar.
 Le lycée Blaise-Pascal est un lycée de Brie-Comte-Robert.
 Le lycée Blaise-Pascal est un lycée de Rouen.
 Le lycée Blaise-Pascal est un lycée d'Ambert
 Le lycée Blaise-Pascal est un lycée de Segré-en-Anjou Bleu.

Voir aussi 
 L’École Pascal, une école-collège-lycée privée située dans le  de Paris. Cet établissement scolaire porte lui aussi le nom de Blaise Pascal.